El Campionat Mundial de Ral·lis del 2008 fou la 36a temporada del Mundial de Ral·lis de la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA). La temporada es componia de 15 ral·lis, començant el dia 24 de gener amb el Ral·li Monte-Carlo. El campió mundial fou el francès Sébastien Loeb amb Citroën, aconseguint el seu cinquè títol mundial consecutiu. Paral·lelament, Citroën World Rally Team s'alçava amb el títol de constructors. El Campionat Mundial de Ral·lis júnior el guanyà el francès Sébastien Ogier amb Citroën i el Campionat Mundial de Ral·lis de producció el guanyà l'austríac Andreas Aigner amb Mitsubishi.

Calendari 2008

Classificació per marques

Pilots

Mundial Júnior

Mundial de Producció

Enllaços externs 

 http://www.wrc.com/jsp/index.jsp?lnk=400&season=2008 

Competicions d'automobilisme del 2008
2008